Lull se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Richard Swann Lull
 Richard Swann Lull